Seipp ist der Familienname folgender Personen:

 Catherine Seipp (1957–2007), US-amerikanische Journalistin
 Hilde Seipp (1909–1999), deutsche Schauspielerin
 Walter Seipp (1925–2015), deutscher Bankmanager
 Wilhelm Seipp (1906–1963), deutscher Politiker

Siehe auch:
 Seip
 Seib